Radijevići est un toponyme qui peut désigner :
Radijevići, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Radijevići, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
Radijevići, un village de Serbie situé dans la municipalité de Nova Varoš, district de Zlatibor.